Sérignac (Òlt), municipi al departament d'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Sérignac (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (Occitània)
 Sérignac-sur-Garonne, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 Sérignac-Péboudou, municipi al departament d'Òlt i Garona (Nova Aquitània)
 Orthoux-Sérignac-Quilhan, municipi al departament del Gard (Occitània)